Agesípolis I, rei d'Esparta de la dinastia dels agíades els anys 395-380 aC)
 Agesípolis II, rei d'Esparta els anys de la dinastia dels agíades 371-370 aC)
 Agesípolis III, (rei d'Esparta els anys de la dinastia dels agíades 219-215 aC)